Niemcy:
 Estorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)
 Estorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Stade

Zobacz też:
 Estorff